Die Saga vom Eisvolk (; ) ist eine Romanserie von Margit Sandemo. Zwischen 1982 und 1989 erschienen 47 Bände auf Schwedisch und Norwegisch. Es handelt sich um eine Familiensaga mit phantastischen Elementen, die mittlerweile in alle nordischen und einige osteuropäische Sprachen übersetzt wurde. Seit Juni 2008 wird sie im monatlichen Rhythmus auf Englisch veröffentlicht.

Ende der 1990er Jahre wurde der erste Versuch gestartet, die Serie auch auf dem deutschen Markt zu etablieren. Die in Norwegen gedruckten Bücher wurden vom BKH-Verlag über Versandhandel und an Kiosken vertrieben. Doch mit Band 9 wurde die Serie wieder eingestellt.

Ab Juni 2007 wurde die Serie neu bei Blanvalet verlegt (und später auch als E-Book herausgebracht), dort aber mit Band 8 wieder eingestellt.

Titel der Serie

Weblinks 
 Die Saga vom Eisvolk im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 lovelybooks.de: Buchreihe: Saga vom Eisvolk
https://www.bookbeat.de/serie/die-saga-vom-eisvolk-14028 als Hörbuch bei Bookbeat

Buchreihe
Literatur (Norwegisch)